Gmina w Niemczech:
 Holt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Dzielnica miasta:
 Holt – dzielnica Bad Bentheim

Miejscowości w USA:
 Holt – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Tuscaloosa
 Holt – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Holt – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Holt – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Holt (ang. Holt Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Holt (ang. Holt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Holt (ang. Holt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Holt (ang. Holt Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Holt (ang. Holt County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Holt (ang. Holt County) – w stanie Nebraska
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Holt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Holt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Holt – miasto w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Holt – miasto w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Holt – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Holt – miasto w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Holt – miejscowość w Walii, w hrabstwie Flintshire

Inne:
 (4435) Holt – planetoida 
 128P/Shoemaker-Holt – kometa
 Holt Manufacturing Company – amerykańska firma produkująca traktory
 Holt – seria ciągników gąsienicowych produkowanych przez ww. firmę

Osoby o tym nazwisku:
 Michael Holt (ujednoznacznienie)
 Henry Holt – amerykański astronom
 Ernest William Lyons Holt (1864-1922) – angielski naturalista i biolog morski
 Harold Holt (1908-1967) – australijski polityk 
 Tom Holt (ur. 1961) – brytyjski powieściopisarz
 Tim Holt (1918-1973) – amerykański aktor filmowy
 Kendall Holt (ur. 1981) – amerykański bokser
 Claire Holt (ur. 1988) – australijska aktorka
 Maxwell Holt (ur. 1987) – amerykański siatkarz
 John Holt (ur. 1947) – jamajski wokalista reggae
 Peter M. Holt (1918-2006) – brytyjski historyk, orientalista
 Gary Holt (ur. 1964) – amerykański muzyk, kompozytor i gitarzysta
 Harry Holt (1911-2004) – amerykański twórca filmów animowanych
 Marjorie Holt (ur. 1920) – prawniczka i polityk amerykańska
 Brian Van Holt (ur. 1969) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny 
 Neville Holt (1913-2008) – australijski strzelec
 Luther Emmett Holt (1855-1924) – amerykański lekarz pediatra
 Anna Semkowicz-Holt (1947-2010) – polska dziennikarka radiowa i telewizyjna